William Winstanley ist der Name folgender Personen:

* William Winstanley (Autor) (1628–1698), englischer Poet und Publizist
 William Winstanley (Maler) (1775–1806), US-amerikanischer Maler
 William Winstanley (Rugbyspieler) (* 1869; † nach 1913), englischer Rugbyspieler